Я боюсь — название кинофильмов:

 Я боюсь — кинофильм (криминальная драма) 1977 года, итальянского режиссёра Дамиано Дамиани.
 Я боюсь — фильм 2004 года Олега Ковалова.